Hosaka ist der Familienname folgender Personen:

 Kazunari Hosaka (* 1983), japanischer Fußballspieler
 Hosaka Mamoru (1920–2016), japanischer Informatiker
 Nobuto Hosaka (* 1955), japanischer Politiker, Bürgermeister und ehemaliger Abgeordneter
 Nobuyuki Hosaka (* 1970), japanischer Fußballspieler
 Sanzō Hosaka (* 1939), japanischer Politiker, ehemaliger Abgeordneter
 Takeshi Hosaka (* 1945), japanischer Politiker, Bürgermeister und ehemaliger Abgeordneter
 Tsukasa Hosaka (1937–2018), japanischer Fußballspieler